Walter Devereux peut se référer à :

 Walter Devereux (1411-1459), Lord Chancelier d'Irlande (1449-v. 1451) ;
 Walter Devereux (v. 1432-1485),  Ferrers de Chartley, soldat et aristocrate anglais ;
 Walter Devereux (v. 1489-1558),  Hereford, aristocrate et administrateur anglais ;
 Walter Devereux (1539-1576),  comte d'Essex, aristocrate et aventurier anglais.